

Abbigliamento 
 Burka – capo d'abbigliamento femminile diffuso in Medio Oriente
 Burka – capo d'abbigliamento maschile diffuso nel Caucaso

Geografia 
 Distretto di Burka – distretto dell'Afghanistan

Persone 
 Daniel Burka – imprenditore canadese
 Ellen Burka – pattinatrice su ghiaccio olandese naturalizzata canadese
 Gelete Burka – atleta etiope
 Jan Burka – pittore ceco
 Petra Burka – pattinatrice artistica su ghiaccio canadese
 Sylvia Burka – pattinatrice su ghiaccio canadese